Мыко́ла Вересень (настоящее имя Никола́й Константи́нович Сы́тник; 5 января 1960, Киев) — украинский журналист, общественный деятель и политический деятель, актёр, известен как ведущий программы «Табу» на канале 1+1.

Образование и домедийная работа 
Образование: Киевский университет им. Тараса Шевченко, исторический факультет (1977—1983).

 1976 — археолог-реставратор исторического заповедника «Херсонес», Институт археологии АН УССР;
 1979—1980 — моряк дальнего плавания (научно-исследовательские суда АН УССР «Михаил Ломоносов» и «Академик Вернадский»)
 1983—1990 — преподаватель истории, Киевское педагогическое училище № 1.
 1987—1990 — аспирант Института истории Украины АН УССР.

Журналистика и телевидение 
 1990 — стажировка в Би-Би-Си (BBC), Лондон.
 1989—2001 — корреспондент русской редакции, Всемирная служба Би-Би-Си (BBC).
 1992—1999 — корреспондент украинской редакции, Всемирная служба Би-Би-Си (BBC).
 1994 — вице-президент Украинского медиа-клуба.
 1994—1995 — сделал несколько репортажей для информационно-аналитической телепрограммы «Послесловие» Александра Ткаченко (телекомпания «Нова мова»).
 1995—1996 — ведущий телепрограммы «Окна в мир», ММЦ Интерньюз.
 1996—1997 — автор и ведущий программы «Телемания», Студия «1+1».
 1997—2001 — автор и ведущий программ «Табу», «Без табу», «Особый взгляд», заместитель генерального продюсера, Студия «1+1».
 1998 — куратор проекта создания газеты «Столичные новости».
 1998 — автор и ведущий цикла «5 на 5» (ток-шоу кандидатов в ВР Украины от партий и блоков).
 2001 — основатель общественной журналистской организации «Хартия-4», член Комиссии по журналистской этике.
 2004 — ведущий «5 канала».
 2004 — мастер курса «Ведущий телепрограмм» в Университете театрального искусства им. Карпенко-Карого, работает на Общественном радио, в экспертном совете IREX.
 2005 — ведущий программы «21 сентября» телеканала К1.
 2006 — съемки в фильме Las Meninas, (режиссёр Игорь Подольчак, Украина, 2008).
 2007—2008 — ведущий «Без сантиментов — разговор с Мыколой Вереснем» («Ток-шоу Мыколы Вересня»; совместный проект УНИАН, телеканала «Сити» и радиостанции «106 FM»).
 2007 — пишет для журнала Telecity
 2008 — ведущий программы «Предупреждение» на «Первом национальном».
 С 2011 — ведущий ток-шоу «Без границ» на Радио ЭРА-FM.
 С 2012 — преподаватель в Институте кино и телевидения Киевского национального университета культуры и искусств.
 С 2012 — ведущий обновленного «Табу» на канале 1+1.
 с 2014-2015 ведущий на канале Эспрессо TV
 C 2015 — ведущий на Радио Вести
 с 22 мая 2017 года по 5 августа 2017 года — ведущий ток-шоу на телеканале NewsOne
 С 2017 по май 2021 года (перестал выходить в эфир в марте 2021 года) — ведущий на телеканале Прямой. Руководство объясняло увольнение низкими рейтингами, сам он связывал случившееся с указанием владельца канала Петра Порошенко.
С сентября 2021 года - ведущий передачи «Вересень» на телеканале Апостроф-ТВ 
c 2022-ведущий на канале Эспрессо TV 

Автор книг «Табу» и «Без табу о „Без табу“» (со Светланой Пыркало и Татьяной Ворожко). Академик Национальной телеакадемии Украины (1998).

Награды и отличия 
 1997 — приз «Золотая Эра» за ток-шоу «Табу» (Национальная телекомпания Украины).
 1997 — премия «Всенародное признание» (Всеукраинский фестиваль журналистики).
 1998 — премия «Журналист года» (Общенациональная программа «Человек года»).
 1998 — лауреат международной премии «За содействие свободе слова им. Василия Стуса».
 2005 — Международная награда «Свобода прессы» Канадской организации журналистов за свободу слова (Canadian Journalists for Free Expression) за деятельность на 5-м канале во время Оранжевой революции.

Политическая деятельность 
На выборах в Верховную Раду Украины 2002 года кандидат в народные депутаты от блока «Команда озимого поколения», № 3 в списке.

Актёр

Фильмография 
  — Las Meninas — Отец

Театральные работы 
  — «Павлик Морозов. Эпическая трагедия» Леся Подервянского; режиссёр Андрей Критенко — генерал ВласовЭпос и Танатос: «Павлик Морозов» Леся Подервянского наконец-то вышел на сцену // Издательский дом «Коммерсантъ-Украина». — 19.04.2011. — № 64.
  — «Сны Василисы Егоровны» Леся Подервянского; режиссёр Андрей Критенко — Адам Жоржович

Участие в кинофестивалях

2009 
 COMPETITION — Trieste Film Festival, Italy
 32nd Göteborg International Film Festival. Sweden
 COMPETITION — Mediawave Festival. Венгрия

2008 
 TIGER AWARDS COMPETITION — 37th Rotterdam International Film Festival, Netherlands
 Goeast — 8th Festival of Central and Eastern European Film, Wiesbaden, Germany
 FIPRESCI COMPETITION — 7th Transilvania International Film Festival, Romania
 9th Seoul International Film Festival, South Korea
 30th Moscow International Film Festival, Russia
 EASTERN PANORAMA COMPETITION — 16th Artfilm International Film Festival, Slovakia
 36th La Rochelle International Film Festival, France
 43rd Karlovy Vary International Film Festival, Czech Republic 
 INTERNATIONAL COMPETITION — 8th International Film Festival Era New Horizons, Wroclaw, Poland
 COMPETITION «CINEMA WITHOUT A FILM» Open Film Festival «Kinoshock», Anapa, Russia
 17th St.George Bank Brisbane IFF, Australia
 FEATURES COMPETITION — Split International Film Festival, Croatia
 14th Athens International Film Festival, Greece
 28th Cambridge Film Festival, UK
  XXV Festival De Cine De Bogotá, Colombia
 NEW FILMMAKERS COMPETITION — 32th Mostra Internacional De Cinema Sao Pãulo, Brazil
 COMPETITION — l’Alternativa. 15th Barcelona Independent Film Festival, Испания
 Tallinn Black Nights IFF, Estonia
 Santa Fe Film Festival, USA

Семья 
Отец Константин Сытник (1926—2017) — академик НАН Украины, вице-президент НАНУ, директор Института ботаники им. Н. Г. Холодного НАНУ, член ЦК КПУ (1982—1990), председатель Верховного Совета Украинской ССР, народный депутат Украины; жена Александра (1960) — преподаватель; дочь Александра (1981); дочь Романа (1999).

Примечания

Ссылки 
 Las Meninas на сайте Internet Movie Database
 Las Meninas на сайте Internet Movie Database
 Las Meninas на сайте Колумбийский университет
 Las Meninas на сайте Filmova databaze FDb.cz

Источники 
Страница программы "Табу на сайте 1+1

Радиоведущие Украины
Выпускники исторического факультета Киевского университета